De profundis — латинська назва 129-го псалма (130-го за масоретською нумерацією);
 De Profundis (Вайлд) — твір Оскара Вайлда;
 De Profundis (Франко) — твір Івана Франка;
 De profundis (книжкова серія) — книжкова серія української та зарубіжної есеїстики видавництва «Грані-Т».